Обіцянка:

 Обіцянка — добровільно дане зобов'язання зробити що-небудь.
 «Обіцянка» — американський фільм 2001 року.
 «Обіцянка» — американський історичний драматичний фільм 2016 року.

Примітки

Посилання